Lewis Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Lewis Airport (Florida)
 Lewis Airport (Kansas)
 Lewis Airport (Mississippi)
 Lewis Airport (Ohio)
 Lewis Airport (Texas)
 Lewis Airport (Wisconsin)